Jaguaribe — município do estado do Ceará
 Rio Jaguaribe — rio do estado do Ceará
 Rio Jaguaribe (João Pessoa) — rio do perímetro urbano da cidade de João Pessoa, Paraíba
 Praia de Jaguaribe —  praia de Salvador, Bahia
 Jaguaribe (Osasco) — bairro de Osasco, São Paulo
 Jaguaribe Carne — grupo musical de João Pessoa, cujo nome se refere a um bairro da cidade

Ver também 
 Jaguaripe — município  do estado do Bahia
 Rio Jaguaripe — rio da Bahia

Desambiguações de topônimos